Иосифи́ты (от имени Иосиф) — многозначное название.
 Иосифиты в Библии — представители колена Иосифова.
 Иосифиты в Византии — сторонники константинопольского патриарха Иосифа I, противники арсенитов.
 Иосифиты в Римско-католической церкви — конгрегации, посвящённые различным католическим святым по имени Иосиф.
 Иосифиты (Свято-Иосифовское общество Святого Сердца; аббревиатура S. S. J.) — римско-католическая конгрегация в Балтиморе (Мэриленд, США).
 Иосифиты (Сыновья святого Иосифа; аббревиатура C. J.) — римско-католическая конгрегация в Бельгии, занимающаяся образованием молодёжи.
 Иосифиты — община в Риме.
 Иосифиты (Братья святого Иосифа, кретенетисты) — миссионерское общество в Лионе.
 Иосифиты (Миссионерское общество Святого Иосифа, Миссионеры Милл Хилл; аббревиатура C. J.) — римско-католическая конгрегация с центром в Лондоне.
 Иосифитки (Сёстры святого Иосифа) — римско-католическая конгрегация во Франции, занимающаяся образованием и уходом за больными.

Христианство